Сонкор:

 Сонкор — город на западе Ирана, в провинции Керманшах.
 Сонкор — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах.